

Astronomia 
 F3 – sottoclasse della classificazione stellare

Codici 
 F3 – codice vettore IATA di Faso Airways
 F-3 – designazione degli aerei USA per McDonnell F-3 Demon

Sport 
 F3 è la denominazione del campionato italiano di Flag Football Femminile, versione senza contatto del football americano.
 Formula 3  – serie automobilistica per vetture monoposto
 F3 – nelle statistiche del baseball, eliminato al volo dal prima base (flyout 3)

Informatica 
 F3 – tasto presente sulla tastiera del computer

Trasporti
 F3 –  funicolare di Istanbul

Altro 
 F 3 (Frantic, Frustrated and Female)  – titolo inglese dell'anime hentai Nageki no kenkō yūryōji
 F3 – grado della scala Fujita dell'intensità dei tornado
 MV Agusta F3  – motocicletta della MV Agusta
 Nikon F3  – fotocamera della Nikon